

Вестлейк — місто, штат Флорида
 Вестлейк — місто, штат Луїзіана
 Вестлейк — місто, штат Огайо
 Вестлейк — місто, штат Техас